Bieg na 500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 19 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została reprezentantka USA Bonnie Blair. Był to ostatni raz, kiedy rywalizację na dystansie 500 m rozstrzygnięto w jednej serii.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994